Formidable ha sido el nombre utilizado por al menos seis buques de guerra de la Armada de Francia en distintos periodos históricos:

  fue un navío de línea de 96 cañones que prestó servicio entre 1691 y 1714.
  fue un navío de línea de 80 cañones que prestó servicio entre 1751 y 1759.
 Formidable ex-Marat, fue un navío de línea de clase Téméraire que presó servicio entre 1794 y 1814
  fue un navío de línea de 80 cañones que prestó servicio entre 1795 y 1805.
  (1824–1836)
  fue un acorazado que prestó servicio entre 1885 y 1909.

Nombres de buques de guerra de Francia